Вишневецкий — имя собственное, может выступать в качестве фамилий и топонимов.

Фамилия 
Польская и украинская фамилия, в т. ч., Вишневецкие ― старинный литовско-русский дворянский род. Имеет женскую форму 
Известные носители фамилии:

Вишневецкий 
 Вишневецкий, Адам (ок. 1566—1622) — литовско-русский магнат из рода Вишневецких герба Корибут.
 
 Вишневецкий, Андрей Иванович (ок. 1528—1584) — крупный военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Вишневецкий Борис Андреевич — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1952 года рождения, директор малого частного предприятия «Надежда», г. Есиль. От Есильского избирательного округа № 121 Тургайской области.
 
 
 Вишневецкий, Иван Михайлович (ок. 1490—1542) — литовско-русский князь-магнат.
 Вишневецкий, Игнатий Игоревич (род. 1986) ― кинокритик, эссеист.
 Вишневецкий, Игорь Георгиевич (род. 1964) ― русский поэт, прозаик, историк литературы и музыки.
 Вишневецкий, Иеремия Михайлович (1612—1651) ― князь, сын Михайла Михайловича Вишневецкого, государственный и военный деятель Речи Посполитой, «воевода русский», отец польского короля Михаила Корибута Вишневецкого.
 
 
 Вишневецкий, Николай Николаевич (более известен как Горич; 1877—1949) — российский и советский актёр театра и кино, заслуженный артист Республики.
 
 Вишневецкий, Фёдор Фёдорович — адмирал Российского императорского флота.
 Вишневецкий, Юрий Михайлович (?—1617/18) — князь, сын Михайла Александровича Вишневецкого, с 1609 каштелян киевский.
 Вишневецкий, Януш (1599—1636) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, староста кременецкий.
 Вишневецкий, Януш Антоний (1678—1741) — государственный деятель Речи Посполитой.



Топоним 
 Вишневецкий — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Вишневецкий поселковый совет — входит в состав Збаражского района Тернопольской области Украины.
 Вишневецкий сельсовет — сельский Совет на территории Столбцовского района Минской области Республики Беларусь.

См. также 
 Вишневский